Obereschenbach ist der Name folgender Orte:

 Wolframs-Eschenbach (bis 1917: Obereschenbach), Stadt im Landkreis Ansbach, Bayern
 Obereschenbach (Hammelburg), Ortsteil der Stadt Hammelburg, Landkreis Bad Kissingen, Bayern